Braunsia kan syfta på:

 Braunsia (djur) – ett släkte av steklar
 Braunsia (växter) – ett släkte av växter